Яншин — русская фамилия, известные носители:
 Яншин, Александр Леонидович (1911—1999) — советский академик, геолог, эколог.
 Яншин, Дмитрий Аркадьевич (1956—2006) — гитарист.
 Яншин, Михаил Михайлович (1902—1976) — советский актёр, режиссёр.

 Яншина, Фидан Тауфиковна (урожд. Биккенина; 1933—2011) — советский и российский геолог и философ.